Duńska 1. division w piłce nożnej (1972) był 60. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Vejle BK.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii